Szwajcaria:
 Engiadina – retoromańska nazwa doliny Engadyna
 Engiadina Bassa/Val Müstair – region w kantonie Gryzonia

Zobacz też:
 Academia Engiadina